Al campionato parteciparono trentasei squadre e il Rapid JC vinse il titolo.

Hoofdklasse A

G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti; DR = Differenza reti, PT = Punti

Hoofdklasse B

G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti; DR = Differenza reti, PT = Punti

Spareggio
Rapid 4 - 3 |SC Enschede

Rapid qualificato al gruppo finale.

Spareggio retrocessione
GVAV Rapiditas 4 - 3  DFC dopo i tempi supplementari

Il DFC retrocede.

Gruppo finale

G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti; DR = Differenza reti, PT = Punti

Collegamenti esterni

Campionato olandese di calcio
Calcio nel 1955
Calcio nel 1956